Crime d'amour, film français réalisé par Roger Capellani, sorti en 1935
 Crime d'amour, film français réalisé par Alain Corneau, sorti en 2010